Plaza de España si può riferire a:

Piazze 
 Plaça d'Espanya – piazza di Barcellona
 Plaza de España – piazza di Madrid
 Plaza de España – piazza di Santa Cruz de Tenerife
 Plaza de España – piazza di Siviglia
 Plaza de España – piazza di A Coruña
 Plaza de España – piazza di Cadice
 Plaça d'Espanya – piazza di Palma di Maiorca

Altro 
 Plaza de España – stazione della metropolitana di Madrid
 Plaza de España – stazione di scambio della metropolitana di Palma di Maiorca

Pagine correlate 
 Piazza di Spagna